Салгириев Рустам Русланович  (род. 4 июня 1979 г., в с. Рошни - Чу, Урус-Мартановского района ЧИАССР, РСФСР, СССР) — российский учёный, доктор экономических наук, проректор по стратегическому развитию и социальной работе Грозненского нефтяного университета (ГГНТУ).

Биография 
1985 – 1996 гг. – обучение в СШ №2 с. Рошни-Чу.

В 2002 г. с отличием окончил Чеченский государственный университет по специальности «Экономическая теория» (квалификация: экономист).

2005-2008 гг. – обучение в аспирантуре Московского государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством.

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию.

С 2010 г. - Председатель Совета молодых ученых и специалистов Чеченской Республики.

С 2014 г. - Член Общественной палаты Чеченской Республики.

Ученая степень и ученое звание 

 кандидат экономических наук (2008 г.)

 доцент (2013 г.)
 доктор экономических наук (2019 г.)

Трудовая деятельность 
2003 г. – 2008 г. – ассистент кафедры «Экономическая теория» Грозненского государственного нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова.

2008 г. – 2009 г. - старший преподаватель кафедры «Экономическая теория» Грозненского государственного нефтяного института имени академика М.Д. Миллионщикова.

2009 г. – 2017 г.- доцент кафедры «Экономическая теория» Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика М.Д. Миллионщикова.

С января 2017 г. - проректор по воспитательной и социальной работе ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова.

Почётные звания и награды

- Заслуженный деятель науки Чеченской Республики (2011).

- Лауреат Ежегодной премии Интеллектуального центра ЧР в номинации «Молодой интеллектуал» за большие успехи в науке и образовании (2009 г.).

- Лауреат Национальной молодежной премии «Поколение лидеров» в номинации «Наука и техника» (2010 г.).

Научные и учебные труды 
С 2009 по 2011 гг. - руководитель научно-исследовательской работы - «Совершенствование методики планирования инновационной деятельности в сфере технологических инноваций» в рамках Федеральной целевой программы «Воспроизводство научных и научно-педагогических кадров на 2009 – 2013 гг.», в рамках мероприятия – «Проведение поисковых научно-исследовательских работ молодыми кандидатами наук по направлению «Экономические науки».

Автор более 50 научных, учебных и методических работ.

Сфера научных интересов 

 Исследование региональной инновационной политики.
 Развитие теории трансформации региональных экономических систем.

Научные монографии 
- Региональная инновационная политика как механизм реструктуризации и повышения конкурентоспособности экономики региона (на материалах Чеченской Республики). М.: ООО «ЦИУМиНЛ», 2009. – 208 с.

- Трансформация институциональных образований в условиях модернизации региональной экономической политики. М.: ООО «Технологии стратегического менеджмента», 2011. – 113 с.

- Социально-экономический инструментарий управления устойчивым развитием институциональной инфраструктуры муниципального образования. М.: ООО «Технологии стратегического менеджмента», 2012. – 189 с.

- Город и бизнес. Принципы и механизмы взаимодействия. LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, Germany, 2012. – 107 с.

- Научный подход к системе оценки персонала предприятий как фактор роста эффективности производственной инфраструктуры региона. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 368 с.

Примечания 

Учёные России
Доктора экономических наук
Персоналии по алфавиту